Ри́о-Не́гро (, «чёрная река»):

 Рио-Негро — провинция в центральной части Аргентины.
 Рио-Негро — река в Аргентине, на севере Патагонии.
  — река в Аргентине в провинции Чако.
 Рио-Негро — река в Уругвае, приток Уругвая.
 Рио-Негро — департамент в Уругвае
 Рио-Негро — город в Чили.

См. также 
 Риу-Негро (Ри́у-Не́гру, ) — крупнейший левый приток Амазонки.
 Рионегро (Рионегро, ) — город и муниципалитет в Колумбии